Franciaország
Saint-Germain-le-Gaillard, település Eure-et-Loir megyében
Saint-Germain-le-Gaillard, település Manche megyében